Gföhl steht für:

 Gföhl, Stadtgemeinde mit 3824 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2022) im Bezirk Krems in Niederösterreich
 Gföhl (Gemeinde Brand-Laaben), Ortschaft und Katastralgemeinde in der Gemeinde Brand-Laaben, Niederösterreich
 Gföhl (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns